Reprezentanci Andory występują na letnich igrzyskach olimpijskich nieprzerwanie od 1976 roku.

Na razie Andora nie zdobyła żadnego medalu podczas letnich igrzysk olimpijskich.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści letnich igrzysk olimpijskich pochodzących z Andory

Złote medale 
 Brak

Srebrne medale 
 Brak

Brązowe medale 
 Brak

Linki zewnętrzne 
 

!
Sport w Andorze